Gårsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gårsjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,  (6,33 ha)
Gårsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (11,1 ha)
Gårsjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (26,1 ha)

Se även
Gårdsjö, småort i Hova socken i Gullspångs kommun, 
Gårdsjön
Gårdssjön
Gårdasjön, sjö i Marks kommun, 
Gärdsjön
Gardsjön,  (9,82 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn